Карл Эшли Рафаэль Барат (; род. 6 июня 1978 года, , Великобритания) — британский музыкант, актёр и автор песен. Был фронтменом и соло-гитаристом группы Dirty Pretty Things и Carl Barat and the Jackals, но наиболее известен как со-фронтмен рок-группы The Libertines.

Ранняя жизнь 
Имеет французские, русские и польские корни. Родился 6 июня 1978 года в Бейсингстоке, Англия, и большую часть своего детства провел в Уитчерче, Гемпшир. Его отец, бывший художник, работал на оружейном заводе, а мать, Крисси, была частью коммуны-жилища контркультуры и членом таких хиппи-групп, как «Кампания за ядерное разоружение». Барат провёл часть детства со своей матерью в коммуне.

Свой жизненный путь Карл Барат решил сразу обозначить в творческом направлении, а потому поступил в Брунельский университет (Brunel University) в Аксбридже (Uxbridge) для изучения драматического искусства. Однако скоро ему это наскучило, к тому же в тот период своей жизни он познакомился с Питом Доэрти (Pete Doherty), с которым решил создать свою рок-группу The Strand, впоследствии переименованную в The Libertines.

Творчество 
 В составе The Libertines
 2002 — Up the Bracket
 2004 — The Libertines
 2015 — Anthems for Doomed Youth

 В составе Dirty Pretty Things
 2006 — 
 2007 — 

 Сольная дискография
 2010 — 

 В составе Carl Barât and the Jackals
 2015 —

Примечания

Ссылки 

 
 http://www.lastfm.ru/music/Carl+Barât